Grandezza fisica – in fisica, proprietà misurabile di un fenomeno, corpo o sostanza 
 Grandezza – concetto filosofico
 Grandezza stellare – in astronomia, magnitudine di una stella, che può essere apparente o assoluta

Pagine correlate
Quantità